Salutschtschja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Salutschje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Salutschtschja (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Salutschtschja (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw, siehe Salutschtschja (Borschtschiw)